Netan est un personnage de fiction de la série télévisée Stargate SG-1. Il est interprété par Eric Steinberg.

Netan était le leader de l'Alliance Luxienne lorsque l'équipe SG-1 fut pour la première fois confrontée à cette dernière au cours de l'année 2005.

Personnalité 

Netan est un chef rusé et impitoyable, n'hésitant pas à exécuter lui-même ses subordonnés. Relativement méfiant, bien que trop sûr de lui, Netan ne se souciera que peu des Tau'ris, jusqu'à ce que les échecs répétés de l'Alliance face à SG-1 ne mette son pouvoir (et sa vie) en péril. En effet, se refusant à considérer SG-1 comme une menace respectable, les autres membres de l'Alliance Luxienne prendront cette indifférence pour de la lâcheté, Netan apparaissant alors à leurs yeux comme trop faible pour rester leur chef.

Leader de l'Alliance Luxienne 

Chef unique de l'Alliance Luxienne, Netan s'entoura malgré tout de nombreux lieutenants, dont il semblait toutefois se méfier, visiblement à juste titre. Lorsque l'Alliance fit face à de nombreuses défaites face à SG-1, plusieurs de ses lieutenants remirent son autorité en question, certains d'entre eux (comme Anateo, par exemple) allant même jusqu'à planifier son remplacement.

Malgré la méfiance dont il faisait preuve envers la plupart de ses lieutenants, Netan entretenait une relation d'amitié avec Kefflin, l'un de ses seconds, pourtant réputé comme étant paranoïaque et particulièrement cruel. Le colonel Mitchell se servira d'ailleurs de l'amitié qui existait entre les deux hommes afin d'infiltrer l'Alliance.

Ennemi de SG-1 

Netan fut pour la première fois confronté aux membres de l'équipe SG-1 alors que ceux-ci enquêtaient sur la disparition de nombreuses portes des étoiles en fait volées par Ba'al. Netan fut lui aussi mêlé à l'histoire lorsque Ba'al vola la porte de la planète P6G-452, brisant ainsi la chaîne de distribution du Kassa établie par l'Alliance.

Plus tard, Teal'c, sachant que l'Alliance Luxienne disposait d'une puissante flotte, entra en contact avec Netan afin de lui demander son aide pour retenir l'invasion imminente des Ori. Teal'c étant parvenu à le convaincre du danger qu'ils représentaient, Netan envoya trois vaisseaux Ha'taks, dont le sien, près de la super porte que les Ori avaient assemblée afin de pouvoir créer un vortex entre leur galaxie et la nôtre dans le but d'envahir la Voie lactée. Les vaisseaux Ori détruisirent deux des Ha'taks de l'Alliance et endommagèrent fortement celui de Netan. Pensant alors qu'il avait voulu affaiblir l'Alliance, Netan fit emprisonner Teal'c, qui se fera finalement secourir par Bra'tac.

Réalisant qu'Anateo était sur le point de le trahir, Netan lui ordonna de capturer le vaisseau Tau'ri Odyssée, une mission ne comportant qu'un faible taux de réussite. Anateo parvint malgré tout a capturer le vaisseau et son équipage et le SGC décida alors d'infiltrer l'Alliance. Cameron Mitchell, se fit donc passer pour Kefflin, utilisant une technologie Tok'ra dont Daniel Jackson avait déjà fait usage pour se faire passer pour le serviteur du Seigneur Yu. Mitchell, trompant Netan, remplit sa mission tandis que l'équipage de l'Odyssée fut sauvé.

Mort 

À la suite de la destruction d'un transport de Kassa par SG-1, Netan décida de mettre les têtes des membres de l'équipe à prix. Alors que de nombreux chasseurs de primes échouèrent dans leurs tentatives d'éliminer les équipiers de Mitchell, Odai Ventrell parvint à capturer l'ensemble de l'équipe. Mitchell finit toutefois par le convaincre de prendre la place de Netan, lui assurant qu'un nouvel échec face à SG-1 achèverait de le discréditer au sein de l'Alliance. Ventrell se rendit sur le vaisseau de Netan, y élimina un concurrent qui le précédait et ouvrit le feu sur le chef de l'Alliance Luxienne.

Personnage de Stargate

en:List of recurring alien characters in Stargate SG-1#Netan